Syllepsis ist:

 Syllepse, ein rhetorisches Stilmittel
 Syllepsis (Botanik), ein Begriff der Pflanzenmorphologie